Трифилия может означать:

 Трифилия — южная область Элиды.
 Трифилия (дим) — община (дим) в Греции.